

Localidades

Goodland (Indiana)
Goodland (Kansas)
Goodland (Flórida)

Desambiguações de topônimos